Een harshadgetal of nivengetal is, in een gegeven talstelsel, een geheel getal dat deelbaar is door de som van zijn cijfers . Harshadgetallen in talstelsel met grondtal  worden ook wel aangeduid als -harshad- of -nivengetallen.

De naam nivengetal komt van , die deze getallen beschreef in een bijdrage op een conferentie over getaltheorie in 1997. Het woord harshad is afgeleid van Sanskriet harṣa, dat 'vreugde' betekent.

Alle gehele getallen van 1 tot en met  en alle n-vouden daarvan zijn -harshadgetallen.

Onderstaande tabel bevat de harshadgetallen tot 100, in talstelstels tot 19.

Noten 

Geheel getal